Витус Чжан Цзохуань (22 августа 1903 год, Китай — 1 ноября 1982 год, Кёльн, Германия) — католический епископ, член монашеского ордена вербистов, ординарий епархии Синьяна с 8 июля 1941 года по 13 ноября 1949 год.

Биография 
В 1926 году вступил в монашеский орден вербистов. 16 марта 1930 года Витус Чжан Цзохуань был рукоположён в священники. 8 июля 1941 года Римский папа Пий XII назначил его титулярным епископом и ординарием апостольского викариата Синьянчжоу. 8 декабря 1941 года он был рукоположён в епископа.

11 апреля 1946 года апостольский викарита Синьянчжоу был преобразован в епархию Синьяна и Витус Чжан Цзохуань стал ординарием этой епархии.

После образования Китайской Народной Республики епископ Витус Чжан Цзохуань ушёл в подполье, а затем бежал на Филиппины, после чего перебрался в Германию, где служил вспомогательным епископом кёльнской архиепархии. 13 ноября 1949 года Витус Чжан Цзохуань подал в отставку.

Витус Чжан Цзохуань был известен в своих антипатиях к решениям II Ватиканского собора и был знаком с представителем раскольнического движение седевакантизма епископом . В 1980 году Гюнтер Шторк основал собственную духовную семинарию и пригласил на должность ректора Витуса Чжан Цзохуаня. За время своего управления семинарией Витус Чжан Цзохуань не рукоположил ни одного семинариста.

Умер 11 ноября 1982 года.

Ссылки 
 Информация 
  Einsicht. 1984, Oktober, S. 10. Vitus Chang 

Католические епископы Китая
Вербисты